Supercell peut désigner :

 Supercell, une entreprise de jeu vidéo ;
 supercell, un groupe de musique japonais ;
 Supercell, un album du groupe du même nom.